Банковское обслуживание на дому (домашний банкинг; ) — персональное банковское обслуживание, осуществляемое с использованием информационных технологий и дистанционного обслуживания банковских счетов.

Определение 
Согласно БРЭ банковское обслуживание на дому — это банковское обслуживание клиентов, используя информационные технологии, обеспечивающие клиентам возможность дистанционного получения финансовой информации и управления банковскими счетами.

История 
Появилось в начале 1980-х годах и широко распространилось в США и других странах.

Банковское обслуживание 
Система соединила домашний и офисный персональный компьютер клиента с банковским сервером. В результате широкий спектр банковских операций стал доступен для выполнения ежедневно и круглосуточно.

Клиент банка стал управлять текущим счётом, вкладом, расчётами, счетами платежей и сбережений; получать баланс счёта и отчёт о движении средств даже по счетам, открытых в других странах; перечислять средства со счёта на счёт, оплачивать услуги различных компаний, выполнять операции с ценными бумагами в режиме удалённого доступа.

Коммерческий банк получил возможность сократить расходы на персонал, предлагать свои услуги по более низким ценам, отказаться от операционного зала.

Появились прямые банки, обслуживающие клиентов только на дому или на рабочем месте, где клиент поддерживает связь по телефону, факсу, кабельному телевидению, компьютерной линии, через Интернет.

См. также 
 Интернет-банкинг
 Персональное банковское обслуживание
 Дистанционное банковское обслуживание
 Бесфилиальный банкинг
 SMS-банкинг
 
 Мобильный банкинг

Примечания 

Банковское дело